Kessler lub Keßler (z niemieckiego) może odnosić się do:

 Nazwiska
 Daniel Kessler (ur. 1974) – amerykański muzyk rockowy, gitarzysta (Interpol)
 Edmund Kessler (1880– 1930) – generał polski
 Giovanni Kessler (ur. 1956) – włoski prawnik
 Harry Kessler (1868– 1937) – niemiecki pisarz, dyplomata i polityk
 Heinz Keßler (1920–2017) – niemiecki dowódca wojskowy, generał armii
 Hubert Kessler (1907–1994) – węgierski geograf, geolog, hydrolog, speleolog
 Jeanette Kessler (1908-1972) – brytyjska narciarka alpejska
 Josef Alois Kessler (1862-1933) – niemiecki duchowny katolicki, biskup tyraspolski
 Leo Kessler – jeden z wielu pseudonimów Charlesa Whitinga, brytyjskiego pisarza, historyka i germanisty
 Leopold Kessler (ur. 1976) – niemiecki artysta współczesny
 Margot Kessler (ur. 1948) – niemiecka polityk, samorządowiec, posłanka do Parlamentu Europejskiego V kadencji
 Matthias Kessler (ur. 1979) – kolarz niemiecki
 Mikkel Kessler (ur. 1979) – bokser duński
 Władysław Kessler (1835–1867) – członek ostatniego Rządu Narodowego powstania styczniowego
 Inne
 Kessler (samochód) – amerykański samochód produkowany w latach 1921–1922
 Kessler – brytyjski serial telewizyjny z lat 80.
 Syndrom Kesslera – scenariusz zaproponowany przez konsultanta NASA Donalda J. Kesslera, zakładający kaskadową kolizję satelitów okołoziemskich lub ich szczątków
 Kessler Whiskey – amerykańska blended whiskey
 (25594) Kessler – planetoida